Олшански район () е район, част от Кировоградска област, Украйна. Неговата площ е 645 км2. Административен център е селище от градски тип – Олшанка.

География 
Районът се състои от 25 населени места: 1 селище от градски тип – Олшанка; 24 села.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 16 360 души.

Етнически състав 

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Вижте също 
 Алфатарски българи

Източници

Външни препратки 

Кировоградска област
Райони в Украйна